Dům U Modrého sloupu může být

dům U Žluté sochy, někdy zvaný U Modrého sloupu, v Praze na Malém náměstí
dům U Modré růže, někdy zvaný U Modrého sloupu, v Praze na Rytířské ulici